Guillermo I de Wurtemberg (Guillermo Federico Carlos; Lüben, 27 de septiembre de 1781-Stuttgart, 25 de junio de 1864) fue el segundo rey de Wurtemberg desde el 30 de octubre de 1816 hasta su muerte.

Biografía 

Nació en Lüben, siendo el hijo del rey Federico I de Wurtemberg (1754-1816) y su esposa, la duquesa Augusta Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel (1764-1788).

En 1815, durante los Cien Días de Napoleón, el entonces príncipe heredero comandó el III. Cuerpo de Ejército austríaco, que en una de las campañas menores invadió Francia y sitió al general Jean Rapp en Estrasburgo.

Guillermo sucedió al título de rey de Wurtemberg (König von Württemberg) el 30 de octubre de 1816. Codificó la insignia de Wurtemberg en 1816-17. Se manejó moderadamente durante la revolución de 1848, para sobrevivir, pero finalmente acabó con el pequeño parlamento que se reunió en Stuttgart entre el 6-18 de junio de 1848. Su reinado vio el despegue de los ferrocarriles de Wurtemberg y cierta expansión industrial. Guillermo I murió en el Schloss Rosenstein, en Stuttgart.

Matrimonios e hijos 

El 8 de junio de 1808 se casó en Múnich con la princesa Carolina Augusta de Baviera, hija del rey Maximiliano I de Baviera y de Augusta Guillermina de Hesse-Darmstadt. El matrimonio acabó en divorcio en 1814.

El 24 de enero de 1816 volvió a casarse en San Petersburgo con su prima hermana, la gran duquesa Catalina Pávlovna Románova, hija del zar Pablo I de Rusia y de Sofía Dorotea de Wurtemberg. Ese mismo año sucedió a su padre como rey de Wurtemberg. Tuvieron dos hijas:

 María (1816-1887), casada con el conde Alfred von Neipperg (1807-1865), hijo de Adam von Neipperg, el segundo esposo de María Luisa de Austria.
 Sofía (1818-1877), casada con el rey Guillermo III de los Países Bajos (1817-1890).

Muerta Catalina en 1819 y sin un heredero varón, volvió a casarse el 15 de abril de 1820 con su prima hermana, Paulina de Wurtemberg, hija del duque Luis de Wurtemberg y de la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg. Tuvieron tres hijos:

 Catalina Federica (1821-1898), se casó con el príncipe Federico de Wurtemberg (1808-1870) y fue madre del rey Guillermo II de Wurtemberg. 
 Carlos (1823-1891), sucedió a su padre como Carlos I. 
 Augusta (1826-1898), casada con el príncipe Hermann de Sajonia-Weimar (1825-1901).

Legado 

En la Schlossplatz (Plaza del Palacio) en el centro de Stuttgart permanece un alto monumento erigido en 1841 que marca el 25.º aniversario del reinado de Guillermo I. El bajorrelieve en la base muestra al rey sentado en un trono apoyado sobre leones, sosteniendo una espada en una mano y un pergamino en la otra siendo aclamado por los soldados y notables reunidos.

Títulos y órdenes

Títulos 
27 de septiembre de 1781-22 de diciembre de 1797: Su Alteza Serenísima el príncipe Guillermo de Wurtemberg.
22 de diciembre de 1797-25 de febrero de 1803: Su Alteza Serenísima el príncipe heredero de Wurtemberg.
25 de febrero de 1803-26 de diciembre de 1805: Su Alteza Serenísima el príncipe electoral de Wurtemberg.
26 de diciembre de 1805-30 de octubre de 1816: Su Alteza Real el príncipe de la Corona de Wurtemberg.
30 de octubre de 1816-25 de junio de 1864: Su Majestad el rey de Wurtemberg.

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Endnotes:

Enlaces externos 

Reyes de Wurtemberg
Miembros de la Orden de la Jarretera
Comandantes de la Orden militar de María Teresa
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Caballeros de la Orden del Elefante
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico